

Personnage de fiction 
 Jean Valjean (1769-1833), principal personnage du roman les Misérables de Victor Hugo.

Toponyme 

 Fontaine Jean Valjean, fontaine située à Montfermeil en Seine-Saint-Denis ;
 Jardin Roger-Priou-Valjean, voie française du  arrondissement de Paris ;
 Place Roger-Priou-Valjean, espace vert du  arrondissement de Paris ;
 (24601) Valjean, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.